

Geografia 
 Cee – comune della provincia della Coruña nella comunità autonoma Galizia (Spagna)

Sigle 
 Centro Est Europa
 Comunità economica europea
 Concentrazione ematica di etanolo – Tasso alcolemico
 Confédération européenne d'escrime

Codici 
 CEE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Cherepovets (Russia)

Altri progetti